Erictonio puede aludir a:
 Erictonio de Atenas
 Erictonio de Dardania

Enlaces externos 

 Erictonio en el Proyecto Perseus.